Japaga, naselje u sastavu grada Lipika
 Japaga (Han Pijesak, BiH), neselje u općini Han Pijesak, BiH
 Japaga (ponornica), rijeka ponornica u Petrovačkom polju